La Braunlauf, un cours d'eau de Belgique
Braunlauf, un village de Belgique (commune de Burg-Reuland)